Василий Клименко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Василий Константинович (1906—1984) — советский партийный деятель.
 Клименко, Василий Николаевич (1868—1941) — русский врач, преподаватель, актёр, эмигрант первой волны в Латвию, профессор Латвийского университета.